L'Institut Jaques-Dalcroze peut se référer à :
 l'Institut Jaques-Dalcroze de Bruxelles (Belgique) ;
 l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève (Suisse).